Az 1968. évi téli olimpiai játékokon a sífutás női 10 km-es versenyszámát február 9-én rendezték Autransban. Az aranyérmet a svéd Toini Gustafsson nyerte meg. A Magyarországot képviselő Balázs Éva a 24. helyen végzett.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

N10